Paulo de Frontin, engenheiro
 Paulo Frontin, município do Paraná
 Engenheiro Paulo de Frontin, município do Rio de Janeiro
 Estação Engenheiro Paulo de Frontin, estação ferroviária

Desambiguações de topônimos